A Revista Espírita foi um periódico espírita francês, que circulou no último quartel do século XIX.

Lançada a 1 de janeiro de 1858 pela Sociedade de Estudos Espīritas, de Paris, e era editado por Allan Kardec.

A publicação da Revista Espírita Brasileira, mensal, era uma reprodução da francesa Revue Spirite (editada em Paris por Allan Kardec), redigida e dirigida pelo Dr. Antônio da Silva Neto. A Revista Espírita destacou-se pela publicação de artigos doutrinários e de refutação aos adversários da Doutrina Espírita no país, especialmente ao Jornal do Commercio, que nos anos de 1874 e 1875, classificava o Espiritismo como "epidemia mais perigosa que a febre amarela", verdadeira "fábrica de doidos".

Por intermédio da revista, o Grupo Confúcio manteve contato com o Sr. Leymarie, que dirigia, em Paris, a “Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec”.

O Grupo Confúcio cessou as suas atividades por volta de 1879.

Ver também
 História do espiritismo no Brasil

Revistas espíritas
Revistas extintas do Brasil